La Liga Premier de Kurdistán es el máximo del fútbol en Kurdistán. Fue fundado en 2006 y no está asociado a la FIFA, ni la AFC; pero sí a la ConIFA.

Los dos peores equipos descienden a la División 1.

Equipos participantes 2022-23 
 Akrè FC (P)
 Ararat SC
 Brayati FC
 Chamchamal FC
 Chwarqwrna FC (P)
 Darbandikhan FC
 Dohuk FC
 Handren FC
 Hawler Peshmegar FC
 Nowruz SC
 Saidsadiq SC
 Shaqlawa FC
 Sherwana FC
 Sirwani Newe FC (C)
 Soran SC
 Zakho FC

Lista de campeones

Títulos por club

Clasificación histórica 
 Clasificación histórica la Liga Premier de Kurdistán desde 2007-08 hasta finalizada la temporada 2021-22. Un total de 20 clubes han formado parte de la máxima categoría del fútbol de Kurdistán.
 No cuenta los resultados de los Playoffs o temporadas desconocidas.
 En color verde los equipos que disputan la Liga Premier de Kurdistán 2022-23.
 En color azul los equipos que disputan la División 1 de Kurdistán 2022-23.

Véase también 
 Selección de fútbol de Kurdistán

Enlaces externos 
Asociación de Fútbol de Kurdistán (en inglés)

Ligas Autónomas
Kurdistán